A "Nemezis" több dologra utalhat:

 Nemeszisz, mitológiai alak, a bosszú istennője
 Nemezis, hipotetikus csillag, amely a Nap körül kering.
 Nemėžis, falu Litvániában.
 Nemezis, Agatha Christie regénye.
 Nemezis, Isaac Asimov regénye.
 Star Trek – Nemezis, a tizedik Star Trek mozifilm.

Lásd még 
Nemesis (egyértelműsítő lap)